1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis est une compilation de  de femmes célèbres des Pays-Bas couvrant environ .

Présentation 
Ce livre est le résultat du projet de recherche appelé le « Lexique numérique des femmes des Pays-Bas » (Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland), sous la direction d'Els Kloek pour les sept dernières années. 

Les notices sont présentées par ordre alphabétique, par nom de famille, mais les biographies peuvent être consultées en ligne sur le site Historici.nl, qui est consultable par période, ville de naissance  et occupation . 

La répartition des biographies par période selon le site (en ordre croissant) est comme suit :

Les biographies ont été fournies par plus de 300 personnes, certaines ayant contribué plus que d'autres. Les historiennes Anna de Haas, Marloes Huiskamp, Els Kloek ainsi que Kees Kuiken ont écrit plus de 40 biographies chacun(e), tandis que près d'un tiers étaient l'œuvre combinée de différents auteurs.

Quelques-unes des femmes incluses :

Références

Liens externes 

 Site officiel
 Site web du livre

Dictionnaire biographique
Livre paru en 2013
Liste de femmes